Натуральне число 931
 931 рік до нашої ери
 931 рік нашої ери